Osoby o tym nazwisku:
 Constance M. Burge – amerykańska scenarzystka
 Dianne Burge – australijska sprinterka, olimpijska
 Joseph Burge – gwatemalski zapaśnik
 Peter Burge – australijski lekkoatleta, olimpijczyk